Die Irish League 1989/90 war die 89. Spielzeit der höchsten nordirischen Fußballliga. Portadown FC wurde zum ersten Mal Meister.

Modus 
Die 14 Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen jeweils zwei Mal gegeneinander.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Northern Ireland - Final Tables pdf
 Final League Tables 1890-1998 (RSSSF)
 Siegerliste auf eu-football

1989/90
Fußballsaison 1989/90